Войцехович () — прізвище.

Відомі представники:
 Войцехович Іван
 Войцехович Василь Олександрович
 Гржималі Іван Войцехович

Див. також 
 Войцеховичі

Білоруські прізвища